

Astronomia 
Horace – cratere meteoritico sulla superficie di Mercurio

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Horace – città della Contea di Cass, Dakota del Nord
Horace – città della Contea di Greeley, Kansas

Altro 
 Horace – nome proprio corrispondente all'italiano Orazio
Horace – autore di storie Disney
Horace – videogioco del 2019